Станки — топоним:

Белоруссия 
 Станки — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Станки — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Станки — село в Вязниковском районе Владимирской области.
 Станки — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Станки — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Станки — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Станки — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Станки — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Станки — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Станки — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Станки — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Станки — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Станки — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Станки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Станки — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Станки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Станки — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Станки — деревня в Родомановском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области.
 Станки — деревня в Покровском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области.
 Станки — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Станки — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Станки — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Станки — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Красные Станки
 Станок
 Станки, Джованни